Yule – festa del solstizio germanica, oggi uno dei sabbat neopagani
Yule – isola della Papua Nuova Guinea
14960 Yule – asteroide

Persone
Billy Yule – musicista statunitense
Daniel Yule – sciatore alpino svizzero
Doug Yule – cantante e musicista statunitense
George Udny Yule – statistico britannico
Henry Yule – orientalista scozzese